Valle de Santa Ana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valle de Santa Ana (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valle de Santa Ana (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar